32 страны подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1976 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяйка турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 30 страны разыграли 6 путёвок в трёх раундах в турнире на выбывание.

Предварительный раунд 

 Лесото отказалось от участия в турнире,  автоматически вышло в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

 отказалась от участия в турнире,  автоматически вышел в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

 вышло в первый раунд.

 вышел в первый раунд.

Первый раунд 

 вышел во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышло во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 отказалась от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышла во второй раунд.

 вышел во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

Второй раунд 

 получила путёвку в финальный турнир.

 получило путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

Примечания

Ссылки 
Кубок африканских наций 1976 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1974 году
Футбол в Африке в 1975 году